La Soberanía Nacional puede hacer referencia a:
 La Soberanía Nacional (1854-1856), diario democrático de Madrid.  
 La Soberanía Nacional (1864-1866), diario progresista de Madrid.